Belogorskij rajon () può riferirsi a:

Russia
 Belogorskij rajon, rajon della Repubblica di Crimea
 Belogorskij rajon, rajon dell'Oblast' dell'Amur